Ермолин, Степан Иванович:
 Ермолин, Степан Иванович (1914—1961) — советский и коми писатель, поэт, драматург и переводчик.
 Ермолин, Степан Иванович (1810—1872) — русский военачальник, генерал-майор.